Percy Tham kan syfta på:

* Percy Tham (1869–1931), svensk företagsledare
 Percy Tham (1906–1980), svensk ingenjör
 Percy Tham (1907–1983), svensk företagsledare